Гатганай  — топоним (тип: ороним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Гатганай — гора, на северо-западе Улювеемской впадины, координаты 66°09' с. ш. 172°35' з. д., код ГКГН 765719.
 Гатганай — гора, юго-восточнее г. Сыпучая, координаты 64°51' с. ш. 173°57' з. д., код ГКГН 764202.
 Гатганай — гора, западнее г. Несконон, координаты 64°52' с. ш. 172°08' з. д., код ГКГН 516892.
 Гатганай — гора, северо-западнее г. Урэльвин, координаты 65°17' с. ш. 175°17' з. д., код ГКГН 556886.

См. также